Booth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Booth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Booth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Calderdale